Аквариумный обогреватель — устройство для поддержания стабильной температуры и подогрева воды в аквариуме или террариуме, составляющая его технического обеспечения.

Общие сведения 
Для аквариумных рыбок необходимо создать соответствующую среду обитания, так как в своём большинстве они привезены из тёплых стран, поэтому могут существовать только при температуре не ниже 25-30 градусов. Даже если аквариум находится в тёплом помещении, обычно требуется аквариумный обогреватель. Это связано с тем, что вода в аквариуме не только должна быть тёплой, но также с тем, что температура воды должна быть как можно более стабильной. Ведь некоторые породы рыб сильно подвержены колебаниям температуры воды.

Мощность аквариумного обогревателя рассчитывается в ваттах. Производители обычно указывают на упаковке, для какого объёма (размера) аквариума предназначен конкретный обогреватель.

Обогреватель аквариума обычно состоит из двух частей: нагревателя и регулирующего элемента для поддержания постоянной температуры. Он может иметь или не иметь термостат. Применяется, преимущественно, в тепловодных и тропических аквариумах.

В современной аквариумистике больше распространены электрические нагреватели, в которых источником тепла является электрическая спираль.

В сочетании с регулирующими элементами такие обогреватели позволяют достаточно точно поддерживать необходимую температуру при относительно небольшом размере и стоимости. Ранее электрические обогреватели изготавливались из радиорезисторов, которые монтировались в химической пробирке и засыпались песком, ещё раньше в качестве нагревателя использовали пробирки, наполненные солевым раствором, в который помещали два угольных электрода от старых батареек.

Конструкция и место установки 
По источнику энергии аквариумные обогреватели делятся на:
 электрические, в которых вода нагревается от элемента, получающего питание от электрического тока;
 топливные, в которых вода нагревается открытым огнем;
 питающиеся от систем центрального отопления.

В зависимости от размещения в аквариуме, обогреватели делятся на:
 внутренние, полностью погружённые в воду;
 с частичным погружением, в которых нагреватель находится в воде, а регулирующий элемент в воздухе;
 внешние, в которых нагревательный элемент находится на открытом воздухе.

Внутренние обогреватели устанавливают либо на дне аквариума, либо в месте, где есть приток воды от фильтра, протока и тому подобное.

Большинство обогревателей имеют присоску, позволяющую прикрепить устройство к стеклянной стенке аквариума или террариума.

Мощность 
Мощность обогревателя определяется параметрами аквариума (объем, площадь поверхности, наличие крышки или покровного стекла, место установки, тип и мощность ламп освещения и т. п.) и разницей температур, на которую необходимо нагреть воду. В наиболее общем случае мощность обогревателя определяют по объему аквариума и разницей температур из диапазона (0,2 : 0,5 Вт) / (л * градус). В нагревателях с регулятором относительная мощность может быть до (1,0 Вт) / (л * градус).

На англоязычных сайтах указано, что, как правило, на подогрев 1-го галлона воды (от 3,79 до 4,55 литра) требуется 5 ватт на галлон. Таким образом, 20-литровый аквариум потребует 100-ваттный обогреватель.

Нежелательно устанавливать нагреватели со значительным запасом мощности, так как выход из строя регулирующего оборудования или несвоевременное отключение нагревателя может привести к перегреву воды и гибели гидробионтов.

Дополнительно с обогревателем, температуру в аквариуме контролируют визуально с помощью аквариумного термометра.

Литература 
 Шереметьєв І.І. Акваріумні риби.—К.: Рад. шк., 1989,—221 с. ISBN 5-330-00394-6
 Рудь М. П. Аквариум школяра. М .: Рад.шк., 1990.-64с. ISBN 5-330-01196-5

Ссылки 
 How to choose an aquarium heater / aquadaily.com, 2009 

Аквариумистика